Furcht steht für:
 Furcht, das Gefühl einer Bedrohung
 Furcht (1917), ein deutscher Horrorfilm aus dem Jahr 1917
 Furcht: Trump im Weißen Haus, ein Sachbuch des US-amerikanischen Journalisten Bob Woodward

Furcht ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Furcht (* 1974), deutsche Theaterschauspielerin
 Karl Furcht (* 1938), deutscher Boxer